PKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pakatoa (Nuova Zelanda)